Margaretha van Schotland (ca. 1045-1093), dochter van Eduard Ætheling en kleindochter van Edmund II van Engeland
Margaretha van Schotland (1261-1283), dochter van Alexander III van Schotland en Margaretha van Engeland
Margaretha van Schotland (1283-1290), maagd van Noorwegen, dochter van Erik II van Noorwegen en Margaretha van Schotland (1260-1283)
Margaretha Stuart (1424-1444), echtgenote van de Franse kroonprins Lodewijk (de latere Lodewijk XI van Frankrijk)